Jason Holland peut désigner :
 Jason Holland (né en 1972), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 Jason Holland (né en 1976), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jason Holland, un prisonnier américain en détention actuellement.